Bassilaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolos Bassilaschwili (* 1992), georgischer Tennisspieler
 Oleg Walerianowitsch Bassilaschwili (* 1934), russischer Schauspieler